Münzgesetz lautet der Titel folgender Gesetze:

 Münzgesetz (Deutsches Reich)
 Münzgesetz (Deutschland)

Siehe auch: Münzverordnung